Тляругов:

 Тляругов, Виктор Мусович (Михайлович) (1948—2017) — советский футболист.
 Тляругов, Казбек Мусович (Михайлович) (1949—2005) — советский футболист, российский тренер.